Serretto ima više značenja:
 Serretto, Modena
 Serretto, Pistoia